Kraśniczyn (gromada) (1954-60) z siedzibą w Kraśniczynie (cz. I) / Czajkach (powiat krasnostawski)
 Kraśniczyn I (gromada) (1960-62) z siedzibą w Kraśniczynie (cz. I) / Czajkach (powiat krasnostawski)
 Kraśniczyn-Osada (gromada) (1954-72) z siedzibą w Kraśniczynie (Osadzie) (powiat krasnostawski)